Gumowa lalka () – akcesorium seksualne imitujące ciało ludzkie, służące do symulowania aktów seksualnych. Wykonane są z lateksu, plastyfikowanego polichlorku winylu bądź silikonu i zaopatrzone są w otwory (pochwa, usta, odbyt).

Bibliografia 
 

Akcesoria seksualne
Masturbacja